«Макс Манус» () — кинофильм режиссёров Йоахима Рённинга и Эспена Сандберга, вышедший на экраны в 2008 году. Фильм рассказывает о деятельности одного из лидеров норвежского антифашистского подполья Макса Мануса.

Сюжет 

Макс Манус (Аксель Хенни) возвращается из Финляндии, где участвовал в качестве добровольца в советско-финской войне. К лету 1940 года Норвегия оказывается практически полностью оккупирована немецкими войсками. Макс решает начать борьбу и для начала организует выпуск подпольной газеты-листовки. Однако недостаточное владение методами конспирации приводит к тому, что вскоре в его доме появляются сотрудники гестапо. Скрываясь, Макс прыгает из окна и получает серьёзные травмы. Пока он находится в больнице, его друзья организуют побег и переправляют его сначала в Швецию, а оттуда в Шотландию, где организован лагерь подготовки норвежских патриотов-диверсантов, настоящих профессионалов подпольной деятельности. Первым заданием Макса и его соратников становится подрыв нескольких немецких кораблей в порту Осло.

В ролях 

 Аксель Хенни — Макс Манус
 Агнес Киттелсен — Ида Николина Линдебрекке (Тиккен)
 Николай Клеве Брош — Грегерс Грам
 Кен Дюкен — Зигфрид Фемер
 Кристиан Рубек — Колбейн Лауринг
 Кнут Йонер — Гуннар Сёнстебю
 Матс Эльден — Эдвард Таллаксен
 Виктория Винге — Сольвейг Йонсруд
 Пол Сверре Валхейм Хаген — Рой Нильсен
 Петтер Несс — Мартин Линге

Награды и номинации 
 2009 — 7 национальных премий «Аманда»: лучший фильм (Свейнунг Голимо, Джон Якобсен), лучший сценарий (Томас Нордсет-Тиллер), лучший актер (Аксель Хенни), лучшая актриса второго плана (Агнес Киттельсен), лучшая операторская работа (Гейр Хартли Андреассен), лучший звук, премия «Выбор публики»
 2009 — 4 номинации на премию «Аманда»: лучшая режиссура (Йоахим Рённинг, Эспен Сандберг), лучший актер второго плана (Николай Клеве Брох), лучший монтаж (Андрес Рефн), лучшая работа художника (Карл Юлиуссон)

Фильмы-драмы Норвегии
Фильмы-драмы Дании
Фильмы-драмы Германии
Исторические фильмы Норвегии
Исторические фильмы Дании
Исторические фильмы Германии
Фильмы о партизанах
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы-биографии Норвегии
Фильмы-биографии Дании
Фильмы-биографии Германии
Фильмы о диверсантах
Фильмы Дании 2008 года
Фильмы о Советско-финляндской войне (1939-1940)